Сан-Мартин-дель-Рио () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хилока. Занимает площадь 16.6 км². Население — 199 человек (на 2010 год). Расстояние — 91 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Теруэля
Населённые пункты Теруэля